Socorro, mot espagnol et portugais signifiant "aide" ou "secours" selon le contexte, peut aussi désigner :

Toponymes

Socorro, municipalité située dans l'État de São Paulo ;
 Socorro do Piauí, municipalité située dans l'État du Piauí ;
 Socorro, district de la cité de municipalité de São Paulo, située dans l'État de São Paulo.

Socorro, ville du département de Santander

Socorro, ville du comté de Socorro, située dans l'État du Nouveau-Mexique ;
 Socorro, ville du comté d'El Paso, située dans l'État du Texas.

Île Socorro, île volcanique des Îles Revillagigedo dans l'océan Pacifique

Socorro, municipalité située dans la province du Surigao del Norte ;
 Socorro, municipalité située dans la province du Mindoro oriental.

Socorro, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district et la région de Lisbonne.

Patronymes 

 Maria do Socorro Cavalcanti, écrivaine brésilienne.
 Socorro Díaz Palacios, journaliste et personnalité politique mexicaine.
 Héctor Socorro, footballeur cubain.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme